

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rockville – CDP della Contea di Clarke, Alabama
 Rockville – città della Contea di Charleston, Carolina del Sud
 Rockville – CDP della Contea di Tolland, Connecticut
 Rockville – capoluogo della Contea di Parke, Indiana
 Rockville – capoluogo della Contea di Montgomery, Maryland
 Rockville – stazione della metropolitana di Washington
 Rockville – città della Contea di Stearns, Minnesota
 Rockville – città della Contea di Bates, Missouri
 Rockville – villaggio della Contea di Sherman, Nebraska
 Rockville – città della Contea di Washington, Utah
 Rockville Centre – villaggio della Contea di Nassau, New York

Musica 
 Rockville – album degli FM del 2013
 Rockville Records – etichetta discografica della Dutch East India Trading